Illegal har flere betydninger:

Illegal (udtryk) – er et udtryk som anvendes i forbindelse med noget ulovligt eller i strid med en lov.
Illegal (sang) –   sang af Shakira fra albummet Oral Fixation Vol. 2 (2005).

Se også
Illegalt blad – er et ulovligt udgivet blad.
Illegal narkotikahandel – handel med narkotika udenom officielle kanaler.